Nder peut désigner :
 le village Nder au Sénégal ;
 la résistance de Nder, un épisode de l'histoire du Sénégal ;
 le nder, un des types du tambour africain sabar.